Dame juniorernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt mandag den 23. september 2019. Enkeltstarten var 13,7 km lang.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Maria Bertelsen
 Mette Egtoft Jensen

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (junior damer)